Amerikai Egyesült Államok
 Estabrook (Colorado)
 Estabrook (Oregon)
 Estabrook (Virginia)